Hot Stuff (1929), een film onder regie van Mervyn LeRoy
 Hot Stuff (1956), een film onder regie van Jules White
 Hot Stuff (1979), een film onder regie van Dom DeLuise
 Hot Stuff (The Rolling Stones), een single van The Rolling Stones uit 1976
 Hot Stuff (Donna Summer), een single van Donna Summer uit 1979